Andrij Iwanczuk
 Wasyl Iwanczuk